Supergigant mężczyzn na 44. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 8 lutego 2017 roku. Tytułu mistrza świata z Beaver Creek nie obronił reprezentant Austrii Hannes Reichelt, który ostatecznie uplasował się na 10 miejscu. Nowym mistrzem świata w supergigancie został reprezentant Kanady Erik Guay. Na drugim miejscu uplasował się Norweg Kjetil Jansrud. Brązowy medal mistrzostw świata zdobył reprezentant Kanady Manuel Osborne-Paradis, który stracił do zwycięzcy 51 setnych sekundy.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2017